

Cinema 
 Eden Palace (The Garden of Eden) – film del 1928 diretto da Lewis Milestone
 Garden of Eden – film del 1954 diretto da Max Nosseck
 The Garden of Eden – film del 1984 diretto da Roger M. Sherman
 The Garden of Eden – film del 2008 diretto da John Irvin

Letteratura 
 Il giardino dell'Eden (The Garden of Eden) – romanzo di Ernest Hemingway